Robert Oppenheimer - físico, um dos criadores da bomba atômica
 Ernest Oppenheimer - empresário alemão
 Harry Oppenheimer - empresário sul-africano de origem alemã
 Stephen Oppenheimer - médico
 Oppenheimer (filme)

Desambiguação